Als Skywalk werden brückenartige Konstruktionen zur Gebäudeerschließung oder als Aussichtswarte bezeichnet, wobei unerheblich ist, ob diese als Teil eines Gebäudes oder als eigenständiges Bauwerk realisiert sind. Im Tourismus wird der Ausdruck vor allem für statisch extreme Konstruktionen verwendet, die spektakuläre Höhenerlebnisse bieten sollen und dafür teils sogar mit Glasboden ausgeführt sind.

Unter den Ausdruck lassen sich folgende Arten von Konstruktionen fassen:
 oberirdische wettergeschützte Fußgängerbrücken, speziell  Skyway genannt. Beispiele:
 Skywalk zwischen dem Bahnhof Hannover Messe/Laatzen und dem Messegelände Hannover
 Skywalk Spittelau in Wien
 wettergeschützte erhöhte Übergange zwischen zwei Gebäuden bzw. Gebäudeteilen, englisch ebenfalls Skyway genannt
 balkonartige Aussichtsplattformen und/oder Vergnügungsattraktionen im zeitgenössischen Wolkenkratzerbau:
 Skywalk auf dem Canton Tower
 Skywalk auf dem Jinmao Tower in Schanghai 
 Aussichtsplattformen und brücken-/steg-artige Konstruktionen mit touristischem Nutzen in der Landschaft, zumeist über Schluchtkanten oder an Felsabbrüchen, Beispiele:
 Grand Canyon Skywalk
 Skywalk Allgäu in Scheidegg
 Skywalk Bayerischer Wald, Eck-Riedelstein, Arnbruck / Arrach, siehe Arrach#Bauwerke
 Skywalk im Naturpark Hohe Wand
 Weser-Skywalk auf den Hannoverschen Klippen bei Bad Karlshafen
 Skywalk Biggeblick über den Biggesee im Kreis Olpe
 Dachstein Skywalk an der Gipfelstation der Dachstein-Südwandbahn von Ramsau am Dachstein 
 5 Fingers am Krippenstein, einem 2.108 m hohen  Aussichtsberg am Nordrand des Dachsteingebirges in Oberösterreich
 AlpspiX auf dem Osterfelderkopf am Fuße der Alpspitze
 Skywalk in Kirchberg an der Pielach
 Raiffeisen Skywalk auf dem Mostelberg bei Sattel
 Glasbrücke über einen Canyon im Nationalpark Zhangjiajie in Hunan, China
 Aussichtsplattform am Sonnenstein (Ohmgebirge) bei Holungen
 Skywalk Steg der Wünsche auf der Leuchtenburg in Thüringen, Bestandteil der Ausstellung Porzellanwelten Leuchtenburg
 Skywalk Möhnetal am Liethsteilhang auf der Nordseite des Möhnetals in Niederbergheim

Weblinks 
Zusammenstellungen:
 Du willst hoch hinaus? Die 7 spektakulärsten Skywalks der Welt! Tendl auf checkfelix.com, 30. November 2011.
  Skywalk mit Panoramablick ins Bodenlose. Die spektakulärsten gläsernen Aussichtsplattformen in China und weltweit, auf chinareise.com (Stand 2014).
  Die höchsten Aussichtsplattformen der Welt. H.-W. Rodrian auf t-online.de, srt, 4. Mai 2015.

Einzelnachweise 

!
!
Bauform
Erschließung (Gebäude)
Gebäudeteil
Bauform (Brücke)